Трёхлитровая стекля́нная ба́нка — одна из наиболее распространённых стеклянных упаковок. Имеет стандартный объём и предназначена для хранения и транспортировки жидких и консервированных продуктов. Кроме того трёхлитровые банки нередко находят применение для хранения сыпучих продуктов. Банки такого объёма нашли массовое использование в быту для заготовки домашних консервов. Помимо этого, такие банки в СССР считались надёжным средством для хранения денежных накоплений. Кроме того, трёхлитровая банка особенно ценилась как дополнительный источник дохода у лиц с низким уровнем жизни. Сегодня, становясь музейным экспонатом, привлекает внимание исследователей как атрибут советской жизни.

Общая история 
Как упаковка стеклянная тара известна с глубокой древности. Стеклянные флаконы и бутылочки использовались в Египте и Сирии ещё в 4 тысячелетии до нашей эры. Изобретение прессованного стекла в 1824 году инициировало начало изготовления стеклянной тары в промышленных масштабах. Сначала было налажено производство стеклянных бутылок, затем появились стеклянные банки.

Идея использовать стеклянные банки для консервирования (как и сам способ консервирования продуктов) принадлежит французскому повару и кондитеру Апперу. Его изобретение 1804 года было представлено в 1809 году в Обществе поощрения искусств в Париже. Заключение специальной комиссии, созданной для изучения результатов изобретения, было положительным. И за своё изобретение Аппер получил награду от Наполеона.

В России первые стекольные заводы появились в XVII веке, но по-настоящему расцвет русского стеклоделия начинается в XVIII веке. В начале XVIII века в Карачевском, Севском и Трубчевском уездах уже действовали 9 небольших заводов, которые выпускали «скло простое пузырями» и «белое и простое скло». Широкое производство стеклотары было налажено к XIX веку.

Роль стеклянной трёхлитровой банки в советской жизни 
После революции к концу 30-х годов советской власти удалось перевести стекольное производство на новые методы хозяйствования, наладив выпуск тарного стекла и продажу банок в больших количествах. Качество (включая прозрачность стекла) и размеры банок регламентировались специальными стандартами(ГОСТами).
Ассортимент был представлен объёмами: 0,2 литра (так называемая «майонезная баночка»); 0,5 л; 0,7 л; 1 л; 1,5 л; 2 л; 3 л; 10 л.

И всё же производство не могло удовлетворить потребности населения: банки, особенно трёхлитровые, представляли товар повышенного спроса и были популярной российской тарой. Трёхлитровые банки были стандартным элементом упаковки советского периода. Они широко использовались для домашнего консервирования овощей, фруктов и иных заготовок. По сравнению с другой стеклотарой, трёхлитровые банки вмещали больше продуктов, снижая трудозатраты при готовке. Кроме того, их использование экономило место, занимаемое при хранении заготовленных продуктов. В некоторых семьях счёт заготовленных на год солений шёл на сотни. Автор книги о домашнем консервировании А. Ф. Наместников, высказываясь о количестве консервов, приготовленных на дому, говорит о миллиардах банок. Трёхлитровая банка с соленьями превратилась в своеобразный «код русского быта-бытия». Поэтому оптовые продажи трёхлитровых банок постоянно увеличивались, вызывая рост производства стеклотары.

При этом стеклотара оставалась дефицитным товаром. Население СССР зачастую покупало продукты в стеклянных банках ради упаковки. Помимо консервирования, трёхлитровые банки широко использовались как тара при покупке кваса, молока, пива. Другим назначением банок было хранение в них сыпучих продуктов, таких как сахар, крупа.

Стеклянные трёхлитровые банки как надёжная тара, обеспечивающая хорошую сохранность содержимого, использовались для захоронения денег в кладах. Отмечается, что в России «народ веками самым надёжным банком считал трёхлитровую банку». Цеховики, вынужденные скрывать нелегальные доходы, закатывали свои рубли в трёхлитровые стеклянные банки и закапывали на огородах или на дачах. (Такой способ хранения денег и ценностей в стеклянных банках, принятый в советское время , используется и в наши дни.) 

Помимо этого вторичное использование стеклотары было источником дохода для лиц с низким уровнем жизни. Существовали специальные приёмные пункты, покупавшие у населения пустую стеклотару. Вырученные от продажи деньги позволяли скромно прожить до наступления лучших времён или просто до следующей зарплаты. В определённом смысле стеклотара в СССР принадлежала к числу культовых предметов. А трёхлитровая банка в этом ряду была настоящим богатством. Например, деньги, выплаченные за одну трёхлитровую банку, позволяли купить две буханки хлеба. В то же время культовым предметом советской жизни была и банка с домашними заготовками.

После перестройки 

В 2000-х годах в связи с изменившейся ситуацией в стране на рынке продуктов питания потребность в трёхлитровых банках стала заметно ниже. Трёхлитровая банка стала почти не нужна на рынке стеклотары, магазины не любят работать с банками советского образца. Трёхлитровая банка советского образца становится предметом интереса уже как музейный экспонат. Но те жители постсоветского пространства, кто остался верен традициям домашних заготовок, продолжают использовать трёхлитровые банки и берегут их, пуская в ход многократно.

В то же время упаковка в форме трёхлитровой банки советских времён вновь завоёвывает свои позиции при продвижении продуктов на современном рынке. Отмечается, что такой дизайн упаковки становится для потребителя символически значимым атрибутом. По мнению исследователей, это явление выходит за рамки чисто коммерческого проекта и представляет собой феномен современной российской культуры.

Культурологический и социологический аспекты 
Констатируя изменение ценностных ориентиров в современном обществе, говоря о реалиях советской эпохи и о «моделировании образа советской России в иронико-ностальгическом ключе», в качестве примера приводят и трёхлитровую банку. Н. Н. Зарубина отмечает, что

Вспоминая традицию хранения денег в этой таре, говорят, что подпольным предпринимателям в СССР трёхлитровые банки «заменяли офшоры».

Наряду с этим дизайн трёхлитровой банки используется при создании арт-объектов для благотворительных целей, например, в Санкт-Петербурге и Мытищах. А сами трёхлитровые банки, будучи установлены в крупных магазинах, используются для сбора пожертвований при проведении благотворительных акций. Такие акции прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде и других крупных городах.

В произведении Л. Петрушевской «Пограничные сказки про котят» (2008 год) трёхлитровая стеклянная банка  выполняет символическую роль. Один из героев «сказок» И. С. Тургенев, уменьшенный автором до крошечных размеров и показанный как карлик Жан Тургенев, живёт в  трёхлитровой банке. Здесь «банка становится своеобразным символом отделенности героя стеклом от реального мира, закрытости, хрупкости прошлого»  и одновременно символом чего-то родного, своего, «это то, что должно долго храниться, что должно перейти нашим потомкам». А режиссёр А. Жолдак использовал множество  трёхлитровых банок в оформлении оперы «Евгений Онегин», чтобы «приблизить действие постановки к нашему времени». В спектакле же  «Звук тишины, или Концерт Саймона и Гарфункеля, не состоявшийся в Риге в 1968 году», поставленном на сцене Музея театра в Риге, в трёхлитровые банки «закатывают» музыку Саймона и Гарфункеля. 

Анализируя повседневную практику использования упаковки советских времен в качестве коммерческих брендов, специалисты также упоминают трёхлитровую банку. С одной стороны, обращение к «ностальгическим» нарративам при продвижении новой продукции в трёхлитровых банках советского образца представляет собой умную и трезвую стратегию изготовителя товара. С другой стороны, из подобных элементов повседневной жизни "складывается куда более широкий культурный нарратив, связанный с ориентацией на «то, как было раньше». По мнению специалистов, это явление требует анализа в культурологическом и социологическом контекстах.

Примечания 

Ёмкости
Культурология 
Социология